Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Nathalie Tauziat 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)

 Helena Suková (semifinali)
 Nathalie Tauziat (finale)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Gigi Fernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1991